Бекет — передовий аванпост козаків

 Томас Бекет (1118—1170) — архієпископ Кентерберійський, святий англіканської та католицької церков
 Семюел Бекет (1906—1989) — ірландський англо- та франкомовний письменник. Лауреат Нобелівської премії з літератури.

Бекет — село, Теректинський район, Західноказахстанська область
 Бекет — село, Урджарський район, Абайська область
 Бекет — село, Шетський район, Карагандинська область

Бекет — село, Яйський округ, Кемеровська область

Бекет — місто, повіт Долж
 Бекет — село, повіт Долж, комуна Ородел
 Бекет — село, повіт Олт, комуна Бобічешть

Див. також 
 15 бекет